Гробман:
 Гробман, Александр (род. 1927) — перуанский агроном, ботаник, учёный в области физиологии и генетики растений, селекционер.
 Гробман, Давид Матвеевич (1922—1998) — советский математик, в честь которого названа теорема Гробмана — Хартмана.
 Гробман, Михаил Яковлевич (род. 1939) — российский, позже израильский поэт и художник.